Sandalj Hranić Kosača (; 1370-15 de marzo de 1435) fue el noble bosnio más poderoso cuyas principales posesiones consistían en áreas de tierra entre la costa del Adriático, los ríos Neretva y Drina en Bosnia, y sirvió a la corte como el gran duque de Bosnia en algún momento entre 1392 y su muerte en 1435, aunque la primera mención como gran duque en las fuentes proviene del 16 de junio de 1404. Se casó tres veces, pero no tuvo hijos. Después de su muerte, fue sucedido por su sobrino Stjepan Vukčić Kosača.

Ascenso de Sandalj 

Como jefe de la Casa de Kosača, Sandalj Hranić sucedió a su tío Vlatko Vuković en 1392.

En 1403, Radič Sanković dirigió los ataques a Dubrovnik durante la guerra entre Bosnia y Ragusa en nombre del rey Esteban Ostoja. Sandalj Hranić capturó y cegó a Radič, y lo mantuvo en prisión hasta su muerte en 1404. Cuando el rey Ladislao de Nápoles vendió sus derechos sobre el reino de Dalmacia a la República de Venecia y se retiró de los Balcanes en 1409, muchos nobles locales se aliaron con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Segismundo y aceptaron a Esteban Ostoja como rey de Bosnia. Esto debilitó seriamente la posición de Hrvoje Vukčić Hrvatinić, cuya sobrina Katarina fue la segunda esposa de Sandalj. En tales circunstancias, Sandalj también se alió con el emperador Segismundo a mediados de 1411 y decidió establecer vínculos más estrechos con el importante aliado de Segismundo, Esteban Lazarević, al casarse con su hermana viuda Jelena. Sandalj se divorció de Katarina en 1411 y se casó con Jelena en diciembre del mismo año.

Matrimonios y política exterior 

Este matrimonio tuvo sus importantes consecuencias políticas porque Hranić, el enemigo más peligroso de Balša III, se convirtió en su padrastro y protector. Con este matrimonio, Hranić arruinó las relaciones con Hrvoje pero desarrolló relaciones más estrechas con la familia Lazarević. Jelena se fue a vivir con su marido a Bosnia, y aunque ya rondaba los cuarenta, Sandalj dejó un depósito en Dubrovnik, en mayo de 1413, para los hijos que esperaba tener, mientras que a Balša se le confió el gobierno de Zeta.

Asesinato de Pavle y el noble bosnio más poderoso 

Después de 1419, Sandalj se convirtió en el hombre más poderoso del Reino de Bosnia. Después de participar en la conspiración para matar a Pavle Radenović en 1415, Hranić entró en conflicto con la familia Pavlović. Al luchar contra ellos, se alió con el Imperio otomano. En 1420, Ishak Bey organizó una campaña fallida en Bosnia para apoyar la lucha de Sandalj contra sus enemigos.

A principios de febrero de 1426 se dedicó una ceremonia especial al duque Sandalj y la duquesa Jelena en Dubrovnik, cuando asistieron a la fiesta de san Blas, patrón de la ciudad. Sandalj a menudo tuvo conflictos con el rey Esteban Tvrtko II, incluso negándose a asistir a su boda con la húngara Dorotea Garai en 1428.

Muerte y legado 

Sandalj murió sin hijos en 1435. Fue sucedido por su sobrino Stjepan Vukčić Kosača, hijo de su hermano Vukac.

Fine cree que Sandalj fue probablemente la persona que mató a Musa Çelebi, que fue inspiración para el héroe épico Musa Kesedžija, o que contribuyó significativamente a su asesinato, y debería haber sido el héroe épico a quien se atribuye haber luchado y matado a Musa, en lugar de Marko Kraljević.

Religión 
Sandalj fue un firme partidario de la Iglesia bosnia, a la que siguió abiertamente, y aprovechó todas las oportunidades para inculcar su influencia en todas las esferas de la vida en el reino. Así lo confirma Giunio Resti (Junije Restić), conocido como Restius, quien en su crónica señala que Sandalj nació y murió en el seno de la Iglesia bosnia. En consecuencia, en cartas de abril y mayo de 1405, los raguseos lo vincularon a los altos mandos de la Iglesia bosnia. La presencia del djed, sacerdote de más alto rango de la Iglesia bosnia, siempre cerca de Sandalj durante la guerra de Konavle, también confirma la convicción del duque sobre el papel de la Iglesia bosnia y su lugar en la vida pública de la Bosnia medieval. Como sus contemporáneos, Hrvoje Vukčić ,Pavle Radinović y su hijo Radislav Pavlović, Sandalj estuvo íntimamente ligado a la filosofía y la "politología moral" de su época, representada por los sombríos patrens, o kristjani como se denominaban los miembros de la Iglesia bosnia, y cuya estructura organizada estaba profundamente entrelazada con todos los aspectos de la vida humana cotidiana, protegiendo los derechos, la moral y los elementos de la construcción del estado en su tiempo.

Referencias

Bibliografía 

 
 

Grandes duques de Bosnia
Casa de Kosača
Bosnios del siglo XV